Bartholomeus Johannes van Hove (1790–1880), Nederlands schilder
 Bart van Hove (beeldhouwer) (1850–1914), Nederlands beeldhouwer en hoogleraar (kleinzoon van  B.J. van Hove)